Matthijs Bril de Oudere, Zuid-Nederlands kunstschilder en vader van Matthijs Bril de Jongere
 Matthijs Bril de Jongere (1550-1583), Zuid-Nederlands kunstschilder en zoon van Matthijs Bril de Oudere